Oropolí kan syfta på:

Honduras 

 Oropolí (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Oropolí (ort), Departamento de El Paraíso,